Sing ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Sing (1917–2008), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Johann Kaspar Sing (1651–1729), deutscher Maler
 Louis Lee Sing (* 1951), trinidadischer Politiker und Bürgermeister
 Sebastiano Sing (* 1988), deutscher Künstler
 Stephanie Yee Sing (* 1988), jamaikanische Fußballschiedsrichterassistentin
 Thomas Sing (* 1961), deutscher Spieleautor
 Wilhelm Manfred Sing (1933–2020), deutscher Rechts- und Volkswirtschaftler

Sing steht für:

Filme:
 Sing – Die Brooklyn-Story, US-amerikanischer Film von Richard Baskin (1989) 
 Sing!, US-amerikanischer Dokumentarkurzfilm von Freida Lee Mock (2001) über den Kinderchor Los Angeles Children’s Chorus
 Sing (2016), US-amerikanischer Animationsfilm von Garth Jennings (2016)
 Sing – Die Show deines Lebens (Sing 2), US-amerikanischer Animationsfilm von Garth Jennings (2021)

Musikalische Werke:
 Sing (Gary-Barlow-Album), Album von Gary Barlow (2012)
 Sing (Hannes-Wader-Album), Album von Hannes Wader (2015)
 Sing, Sing, Sing, Komposition von Louis Prima (1936)

Sing# steht für:
 eine Programmiersprache, siehe Sing-Sharp

SING ist die Abkürzung für:
 Sistema Interconectado del Norte Grande, siehe Verbundnetz (Chile)

Siehe auch:
 Sing Sing, Begriffsklärung
 Singh, indischer Familienname
 Gesang

Abkürzung